Зегерс — фамилия.

Известные носители 
 Зегерс, Анна (1900—1983) — немецкая писательница.
 Зегерс, Герард (1591—1651) — фламандский художник, брат Даниэля Зегерса. 
 Сегерс, Геркулес (ок.1589 — ок. 1638) — фламандский художник.
 Зегерс, Даниэль (ок. 1590—1661) — фламандский художник.
 Зегерс, Кевин (род. 1984) — канадский актёр.
 Зегерс, Маргрит (род. 1954) — нидерландская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1984 года.